A continuació es detallen els premiats en el Premi de Lausanne en la categoria de Scholarship (Premi de taller escolar), des de 1973:

Referències 

Ballet
Llistes de premis
Guardonats del Prix de Lausanne